Warr Acres steht für:

 Warr Acres (Oklahoma), Ort im Oklahoma County, Vereinigte Staaten
 Warr Acres (Band), US-amerikanische Band